Ясная Поляна — посёлок в Брединском районе Челябинской области. Административный центр Комсомольского сельского поселения.

Село основано на месте бывшего полевого стана. Внесено в список населеного пунктов в 1961, названо так же, как родовое имение русского писателя Л. Н. Толстого (в 1960 исполнилось 50 лет со дня его смерти).

География 
Расположен в восточной части района, в 21 км к востоку от районного центра, посёлка Бреды.

Население 

(в 1959—105, в 1960—332, в 1970—428, в 1983—386, в 1995—459)

Башкиры - 40 человек 

Татары - 35 человек.

Улицы 
 Дорожная улица
 Садовая улица
 Степная улица
 Улица Чабанский городок
 Улица Шанхай
 Дальняя улица
 Золотая улица
 Лесная улица

Инфраструктура 
 Школа

Примечания 

Населённые пункты Брединского района